Música
Joy (álbum de Isaac Hayes)
Joy (banda)
Joy (EP)
Joy (artista)

Outros usos
Joy (Illinois), localidade
Joy Model Management, agência de modelos

Desambiguação